Gervase Markham (1568-1637) – poeta e scrittore inglese
 Gervase Markham (1978-2018) – programmatore britannico